Kabinett Hong Sŏng-nam steht für folgende Regierungen Nordkoreas:

 Kabinett Hong Sŏng-nam I
 Kabinett Hong Sŏng-nam II